Соревнования по футболу на Дальневосточных играх 1930 прошли с 25 по 30 мая в японском городе Токио. По итогам турнира одинаково количество очков набрали две сборные — Китайская Республика и Япония. Представители японской сборной отказались играть дополнительное время в матче с Китаем, поэтому победителем турнира в восьмой раз подряд стала сборная Китайской Республики.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте rsssf.com 

Футбол на Дальневосточных играх